Michał Kwiatkowski (né en 1990), cycliste polonais
 Michał Kwiatkowski (né en 1983), chanteur polonais francophone